Miejscowości w USA:
 Turtle Creek – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Turtle Creek (ang. Turtle Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Turtle Creek (ang. Turtle Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby